Paratrissocladius är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Zavrel 1937. Paratrissocladius ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Paratrissocladius